Ива́н Петро́вич Созоно́вич (14 декабря 1855 — 28 февраля 1923, Прага) — русский учёный и политик, профессор по кафедре истории западно-европейской литературы в Варшавском университете, организатор варшавского отдела Русского Собрания, член Государственной думы от Могилевской губернии. Секретарь III Думы.

Биография 
Православный, из дворян Могилевской губернии. Сын чиновника. Землевладелец Могилевской губернии (родовое имение жены в 1300 десятин).

Учился в приходском и уездном училищах, затем окончил Могилевскую гимназию и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата (1880). Был оставлен на кафедре для приготовления к профессорскому званию. Исследовал славянскую, византийскую и скандинавскую поэзию.

С 1883 года служил по Министерству народного просвещения. С 1 августа 1886 исполнял должность доцента по кафедре истории русской литературы в Варшавском университете. В январе 1887 получил степень магистра истории русской литературы за диссертацию «Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче» и был утвержден доцентом Варшавского университета. С 1 июля 1887 состоял экстраординарным профессором университета.

В 1898 году получил степень доктора русской словесности за диссертацию «К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию», удостоившуюся Уваровской премии Императорской академии наук. В том же году был назначен ординарным профессором по кафедре истории западно-европейской литературы Варшавского университета. Также состоял попечителем Варшавского учебного округа. Поддержал группу профессоров Варшавского университета, подписавших «Записку 342-х ученых». В 1905 году был произведен в действительные статские советники.

В феврале 1907 был избран членом II Государственной думы от съезда землевладельцев Могилевской губернии. Входил во фракцию октябристов и группу умеренных.

В октябре 1907 был переизбран в члены III Государственной думы от съезда землевладельцев Могилевской губернии. Входил во фракцию правых. 5 ноября 1907 был избран секретарем Думы, возглавлял думскую Канцелярию до открытия IV Думы в ноябре 1912. В 1908 году стал одним из членов-учредителей Русского окраинного общества, также был членом Русского собрания.

Избирался почетным мировым судьей по Рогачевскому уезду Могилевской губернии (1908—1913) и гласным Могилевского губернского земского собрания.

Выставлял свою кандидатуру на выборах в IV Государственную думу по 1-му разряду избирателей от Санкт-Петербурга, но избран не был. Принимал участие в деятельности Союза русского народа. На 5-м Всероссийском съезде русских людей (16—20 мая 1912) избран в комиссию по организации Общества русского языка имени Ломоносова.

С июля 1912 состоял сверхштатным ординарным профессором по кафедре истории всеобщей литературы Варшавского университета.

После Октябрьской революции эмигрировал в Болгарию. Читал лекции в Софии и Праге. Скончался в 1923 году в Праге.

Семья 
Был женат на Ольге Петровне Рогович (1867—1951), дочери сенатора Петра Ивановича Роговича. Дети:

 Петр (24.05.1889—1920), окончил 1-ю Варшавскую гимназию и Николаевское кавалерийское училище (1910). В Первую мировую войну — поручик лейб-гвардии Конного полка. Окончил Гатчинскую авиационную школу (1916), был командиром 11-го истребительного авиационного отряда. Военный летчик. Участник Белого движения на Севере России, куда прибыл из Франции. Состоял в штабе Главнокомандующего войсками Северной области, затем служил во 2-м отдельном и 1-м отдельном артиллерийских дивизионах. Ротмистр. Погиб на Северном фронте 20 февраля 1920 года.
Мария (5.11.1891—?)
Александра (04.03.1894—?)
Елена (08.01.1898—?)

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1890)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1895)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1901)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1913)
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

Примечания

Источники 
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 1963
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 695
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
Личное дело члена Государственной думы Третьего созыва от Могилевской губернии Ивана Петровича Созоновича

Преподаватели Варшавского университета
Члены Русского собрания
Члены Русского окраинного общества
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Выпускники Могилёвской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Почётные мировые судьи